Die Florida Federal Open 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Tampa. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 4. bis 10. November 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Tampa